Топуридзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Топуридзе, Александр Епифанович (1902—1951) — советский государственный и политический деятель.
 Топуридзе, Валентин Багратович (1907—1980) — советский грузинский скульптор-монументалист.
 Топуридзе, Диомид Алексеевич (1871—1942) — российский революционер-меньшевик, губернский комиссар Временного правительства.
 Топуридзе, Константин Тихонович (1905—1977) — советский грузинский архитектор, художник, реставратор, историк, педагог и литератор.

 Елена Топуридзе (1922—2004) — грузинский писатель и философ.